Augpilagtoq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Aappilattoq, Qaasuitsup, ort, 
 Aappilattoq, Kujalleq, ort, 

Robotskapade Grönlandförgreningar